

Заріч'є — присілок, Ком'янське сільське поселення, Грязовецький район, Вологодська область
 Заріч'є — присілок, Юровське сільське поселення, Грязовецький район, Вологодська область
 Заріч'є — присілок, Каргапольський район, Курганська область
 Заріч'є — селище, Катайський район, Курганська область
 Заріч'є — присілок, Кічменгсько-Городецький район, Вологодська область
 Заріч'є — присілок, Нюксенський район, Вологодська область
 Заріч'є — село, Підосиновський район, Кіровська область
 Заріч'є — присілок, Ілезське сільське поселення, Тарногський район, Вологодська область
 Заріч'є — присілок, Маркушевське сільське поселення, Тарногський район, Вологодська область

Див. також 
 Заріччя

ru:Заречье